Эордея (Еордея) — греческий топоним. Может означать:

  — историческая область.
  — древний город.
 Эордея (дим) — община.

См. также 
 Bertula
 Деволи